Навідни́к — у військовій справі — військова посада військовослужбовця у відділеннях (обслузі, екіпажах, групах та секціях) різних родів військ Сухопутних військ, який виконує завдання щодо вогневої підтримки особового складу з кулеметів, комплексів озброєння бойових машин, танків, бронетранспортерів або солдат зі складу обслуги артилерійських систем, головним обов'язком якого в бою є наведення гармати (гаубиці, міномета тощо) на ціль.

Військове звання у Збройних Силах України (як правило) — старший солдат.

Під час виконання бойового завдання у складі екіпажу танка навідник веде вогонь з танкової гармати і спареного (зенітного) кулемета по цілях, які йому визначає командир танка або він виявляє самостійно. Головною задачею навідника-професіонала є швидке й точне наведення озброєння бойової машини в ціль і здійснення пострілу.

Професіограма навідника артилерійської батареї:
Військово-облікова спеціальність – спеціальності артилерії.
Штатна посада – навідник.
Штатне військове звання – рядовий
Тарифний розряд посадового окладу – 2.
Навідник артилерійського озброєння входить до складу бойового розрахунку озброєння і є позаштатним заступником командира озброєння. Свою діяльність він здійснює в ході безпосереднього виконання бойового завдання. Він робить розрахунки кутомірів, наводить озброєння в ціль і здійснює постріл, уражаючи живу силу та вогневі засоби противника.

Див. також 
 Командир відділення
 Навідник-оператор
 Бойова машина піхоти
 Артилерійська система
 Система керування вогнем
 Механік-водій
 Бомбардир (звання)
 Феєрверкер
 Зарядник

Джерела 
 Наводчик артиллерийского орудия
 Наводчик орудия танка (ТВ)

Військова організація
Військові посади
Танкові війська
Артилерійські спеціальності